Lockheed P-2 Neptune – amerykański morski samolot patrolowy
 Pilatus P-2 – szwajcarski samolot treningowy
 P-2 – radziecki samolot treningowy projektu Polikarpowa
 P-2 (Propaganda Due) – loża paramasońska